Амалыково () — деревня в Янтиковском районе Чувашской Республики. Входит в состав Тюмеревского сельского поселения.

География 
Расположено в 11 км к юг-юго-востоку от села Янтиково, в 1 км от реки Кубня, по которой проходит граница с Татарстаном.

Население 

В 1858 году в 27 дворах проживало 312 человек.

История 
В 1748 году деревня значилась как «новопоселенная деревня Кибенеево-Амалыково». Её основали жители деревень Ковали, Пинеры современного Урмарского района.

Амалик — имя ковалинского купца. У этого купца были сыновья Кибеней, Шайкка и дочь Марфа. Говорят, что они и являются основателями этой деревни. Это происходило в начале XVIII века..

Примечания 

Населённые пункты Янтиковского района